Гебраїзм 

 Гебраїзм (філологія) — слово або зворот, запозичений з давньоєврейської мови. 
 Гебраїзм (громадський рух) — рух єврейської громадськості, що висувала як єдину літературну мову давньоєврейську мову.